Zeiser steht für:
 seemännisches Fachwort für eine kurze Leine zum Zusammenbinden, siehe Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z) #Z

Zeiser ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Zeiser (* 1983), österreichische Skirennläuferin
 Jakob Zeiser (1820–1887), Buchhändler in Nürnberg
Robert Zeiser (* 1975), deutscher Hämatologe und Immunologe
 Rudolf Zeiser (1936–1993), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Zeiser (* 1950), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Zeiserlwagen (Wiener Ausflugsverkehr)
 Zeisser, Habiger & Comp. (Kunstbronzefabrik)
 Zaiser
 Zaisser